Brasil
 Ibituruna — município de Minas Gerais
 Pico da Ibituruna — elevação montanhosa no município de Governador Valadares, Minas Gerais
 Rádio Ibituruna — rádio com sede no município de Governador Valadares, Minas Gerais

Ou ainda
 Ibitiruna — distrito do município de Piracicaba, São Paulo

Desambiguações de topônimos